

Важнейшие события 
 Китай и Степи:
 Ок. 170 — Юэчжи окончательно разгромлены и бежали за Амударью в Бактрию, где ими основано Кушанское царство.
 174 — Шаньюй Лаошинь, сын Модэ.
 177 — Юэчжи разбиты Хунну при шаньюе Модэ.
 Рим и Македония:
 171 — начало Третьей Македонской войны.
 179 — Умер Филипп V Македонский; восшествие на престол Персея.

Скончались 
 179 — Филипп V Македонский, царь Македонии.

См. также

Примечания